Chaumot (Nièvre)
Chaumot (Yonne)